Edengrub ist der Ortsname von

 Edengrub (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Edengrub (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Edengrub (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Edengrub (Gemeinde Diersbach), Ortsteil von Diersbach, Bezirk Schärding, Oberösterreich